Китайська Суперліга 2014 — 55-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вчетверте поспіль став Гуанчжоу Евергранд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2014
Китай
2014 у китайському спорті